Okręty US Navy o nazwie USS  "Cheyenne":
 Pierwszy  był holownikiem. W służbie w lipcu i sierpniu 1898. 
 Drugi  był monitorem typu Arkansas. Nosił początkowo nazwę "Wyoming". Przemianowany w 1909 był zwolnić nazwę dla pancernika .
 Trzeci  był krążownikiem typu Cleveland, przemianowany na  przed wodowaniem w 1942. 
 Czwarty  był planowanym krążownikiem lekkim typu Fargo. Budowę przerwano w 1945.
 Piąty USNS "Cheyenne" (T-AG-174) był okrętem pomocniczym typu Phoenix. Zwodowany w 1945, skreślony z listy w 1973.
 Szósty  jest okrętem podwodnym typu Los Angeles. Wszedł do służby w 1996.

Cheyenne